Мохаммед Гаджи Абдулгамид Хиабани Табризи (, ; 1880 — 14 сентября 1920) — иранский политический и общественный деятель, предводитель национально-освободительного движения в Иранском Азербайджане, направленного против шахского режима в Персии (ныне Иран).

Биография

Молодость 

Мохаммад Хиябани родился в 1880 году в селении Хамене, вблизи Тебриза, в семье купца Хаджи Абдул Хамида. Получив там же начальное образование, едет в Петровск (Махачкала) и помогает отцу в торговых делах. После возвращения в Тебриз получил духовное образование. Овладел русским и французскими языками. Преподавал астрономию в тебризском медресе «Талибие».

Начало политической карьеры 

Во время Тебризского восстания 1908-1909 гг. Хиябани являлся одним самых из активных членов азербайджанского областного энджумена. Участвовал в сражении в квартале Хиябани, в котором проживал, после чего получил добавление к своему имени слова — Хиябани. Был депутатом второго созыва меджлиса Ирана. В 1909 вступает в Иранскую Демократическую Партию (ИДП).

После поражения революционных сил Хиябани покинул Персию. Через Мешхед и Баку он прибыл в Джульфу, затем, отправив семью в Тебриз, уехал на Северный Кавказ, где жил в Петровске и Владикавказе. В 1914 году он возвращается в Тебриз и организовывает литературно-философский кружок, где тайно занимался политической деятельностью. Был главой Провинциального Комитета ИДП. Хиябани, приветствуя революцию в России, начал открытую политическую деятельность в Провинциальном Комитете ИДП.

24 августа 1917 года на конференции Провинциального Комитета Хиябани был избран главой центрального комитета ИДП. На конференции была объявлена независимость Азербайджанской Демократической партии. Целью АДП было борьба с иноземными захватчиками и правительством англофила Восуга од-Довле. Официальным печатным органом ДПА была газета «Таджаддод», выходившая на азербайджанском и персидском языках. На страницах это газеты были опубликованы первые статьи Хиябани. В одной из своих статей под названием «Азербайджан» он писал о своей родине:

Во время Первой мировой войны турецкие войска летом 1918 года вошли на территорию Иранского Азербайджана и взяли под контроль его столицу Тебриз. Организованный Хиябани отряд численностью более 500 человек оказал сопротивление турецким войскам. 15 августа турецкое командование арестовала Хиябани, а также Мирзу Исмаила Ноубари и , выслав их сначала в Урмию, а затем в Карс. Из Карса в 1919 году Хиябани вернулся в Тебриз.

Восстание

Ход событий 
6 апреля 1920 года под руководством АДП в Тебризе вспыхнуло вооружённое восстание. В течение двух дней основные правительственные учреждения перешли под контроль восставших. Выступая на 20-тысячном митинге в Тебризе, Мохаммад Хиябани заявил: «Сегодня я официально заявляю перед всем миром, что мы восстали против правительства Восуга од-Доуле, подписавшего несправедливое соглашение с Англией». Из Тебриза восстание перекинулось и на другие города. В течение июня под контроль повстанцев перешли Зенджан, Марага, Ахар, Хой, а позднее и Ардебиль. В Зенджане власть перешла в руки местной демократической организации под руководством Мохаммада Али Башмагчи. События в Азербайджане вызвали резко негативную реакцию у центрального правительства. Премьер-министр Восуг од-Доуле назвал Иранский Азербайджан «чёрной язвой» (кара-яра) на государственном организме Ирана, объявив, что в Иране не будет мира, пока не утихнет Азербайджан.

23 июня Хиябани созвал в Тебризе региональную конференцию ДПА, на которой делегаты приняли решение переименовать Азербайджан в «Азадистан» (азерб. «Страна свободы»). На базе «Общественного совета» было образовано национальное правительство во главе с Мохаммадом Хиябани, которое переехало из здания редакции газеты «Таджоддод» в бывшую резиденцию наследного принца Алагапы, где до восстания располагались правительственные учреждения. Член национального правительства, министр просвещения Абдулла Абдулла-заде в письме к министру иностранных дел Советского Азербайджана Мирзе Давуду Гусейнову 19 августа писал:

Четыре месяца тому назад… мы вместе с шейхом Мохаммедом Хиябани подняли восстание против капитализма, феодализма. После долгих трудов мы захватили государственные учреждения и здание, в котором находился валиахд и, назвав область Азербайджан Азадистаном, занимались день ото дня расширением сферы влияния. Надеюсь, что в скором времени мы откроем двери к счастью иранским крестьянам и рабочим, а вы в свою очередь через лицо, которое передаст вам письмо, отправите нам новые и полезные книги, которые нам очень нужны… Передайте от меня привет Нариманову и скажите ему, если возможно, пусть вышлет мне хорошие и полезные книги, чтобы мы были в курсе новых событий.

Национальное правительство приступило к проведению реформ и мероприятий в Иранском Азербайджане. На продовольственные товары были снижены цены, установились твёрдые цены на рис, сахар, керосин, также началась борьба со спекуляцией. Правительство предприняло меры по упорядочению товарообмена между Тебризом и близлежащими селениями. Хиябани попытался ввести подоходный налог, призванный заменить все прочие, более несправедливые налоги. Появились школы с бесплатным обучением на азербайджанском языке для детей бедняков. В Тебризе были открыты школы «Мамедийе», «Хикмет», бесплатная женская школа и другие учебные заведения. За период существования Национального правительства были созданы больница «Шир-о-хоршид» на 200 коек, Воспитательный дом для беспризорных детей и дом для инвалидов и одиноких стариков на 80 человек. Правительство Хиябани восстановило Серабскую телеграфную линию и начало проводить новую линию от Тебриза до Шабустари.

25 июня шах отправил в отставку правительство Восуга од-Доуле и 4 июля был сформирован кабинет министров во главе с . Новый премьер-министр, вступив в переговоры с Хиябани, пытался убедить его прекратить восстание по той причине, что оно было направлено только против правительства Восуга од-Доуле. В свою очередь шейх Хиябани отклонил это предложение и в одной из своих речей заявил:

16 августа новым генерал-губернатором в Тебризе был назначен председатель Тегеранского комитета Демократической партии и член правительства Мохбер ос-Салтане. Несмотря на то, что повстанцы отказались признать его генерал-губернатором, они, учитывая, что он был одним видных деятелей Демократической партии, разрешили ему проживать в городе. Воспользовавшись тем, что демократы не разоружили иранскую казачью дивизию, ос-Салтане переманил на свою сторону казачьи отряды, расквартированные на окраине города. К ним присоединились курдское племя , возглавлявшееся харизматическим вождём Исмаилом Ага Самит Гу (Симко), и племя шахсевен. Как замечает Реза Годс «в этом объединённом нападении нашли отражение национальная вражда между курдами и азербайджанцами и консерватизм шахсевенов».

Ночью 11 сентября Мохбер ос-Салтане покинул Тебриз и прибыл в казармы казачьей дивизии, расположенные за городом. Вскоре казачьи части внезапно перешли в наступление, подвергнув перед этим бомбёжке центр города. Часть из них атаковали Алагапы и 12 сентября взяли его, другие части были выставлены на важнейших частях города. Несмотря на активное сопротивление демократов, из-за внезапности нападения им не удалось объединить свои силы для отпора нападавшим, что привело к расколу в рядах восставших. Почти каждому из них пришлось обороняться поодиночке, в своём доме. Многие демократы погибли в боях. 14 сентября казаки схватили Мохаммада Хиябани в доме Хасана Миянеджи, где тот скрывался от преследователей. Хиябани был убит казацкой пулей в подвальном этаже дома. Подавление Тебризского восстания сопровождалось крайней жестокостью. Сотни домов в городе были сожжены, арестованы тысячи людей. Многих из них казнили или сослали. По приказу Мохбера ос-Салтане было уничтожено свыше 300 семей восставших, их дома разорены, а имущество разграблено. Не пощадили даже малолетних детей. В частности, были убиты годовалый сын Гийами и внук Бадамчи. Дома Хиябани, Гянджеи, Бадамчи, Таги Таджаддода, Абдолла-заде, Гийами и других руководителей восстания, а также рынок были разграблены казаками с разрешения Мохбера ос-Салтане. За подавление выступлений в Иранском Азербайджане и других районах страны, Ахмед-шах наградил премьер-министра Мошира од-Доуле орденом «Тадже Каян» I степени.

Характер восстания 

Мятеж Хиябани является одним из важных событий в истории Ирана, о котором высказывались противоречивые мнения. Так, председатель кабинета министров того времени Мушир ал-Даула и сторонники правительства считали восстание под предводительством Хиябани движением против центральной власти Ирана. М. С. Иванов даёт следующее заключение: «Хиабани и его соратники пропагандировали идею создания независимого, азербайджанского демократического государства — буржуазной республики». Однако такая оценка является необоснованной, поскольку не подтверждается характером событий. В своих ежедневных выступлениях Хиябани всегда подчёркивал: "Целью нашего восстания является величие Ирана, и Азербайджан — неотъемлемая его часть". Он верил в революционизирующую роль Азербайджана для всего Ирана: "Мы всегда были впереди. Нас никогда не видели в последних рядах. Какими бы быстрыми и ловкими ни были иранские свободолюбцы, при объединении с нами они станут ещё более прогрессивными и энергичными и смогут заложить основу свободы", «Тебриз принесёт Ирану освобождение». Ленчовски пишет:

Г. М. Еганян даёт следующую трактовку движения Хиябани

Интересные факты 
 Президент, а затем Высший руководитель Ирана великий аятолла Али Хаменеи является племянником супруги Мохаммада Хиябани.

Память 

 Именем Мохаммада Хиябани названа одна из улиц Баку (Азербайджан).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Видео о Мохаммаде Хиябани (на персидском языке)

Умершие 14 сентября
Умершие в 1920 году
Политики Ирана
Революционеры Ирана
Предводители восстаний XX века